Комолов — російське прізвище, що походить від тюрко-перського імені Комолов, Камол, Каміль; має жіночу форму Комолова.
У росіян прізвище з'явилося внаслідок асиміляції носіїв відповідних імен та прізвищ, головним чином, таджицького або узбецького (ташкентські і ферганські узбеки) походження.

Відомі носії 
 Комолов Антон Ігорович (. 1976) — російський радіо-, телеведучий, шоумен.
 Комолов Артем Дмитрович (. 1993) — російський баскетболіст.
 Комолов Павло Дмитрович (. 1989) — російський футболіст.

 Комолова Анна Михайлівна (1911-2001) — радянська актриса театру і кіно.
 Комолова Неллі Павлівна (1924-2010) — доктор історичних наук, провідний науковий співробітник ИВИ РАН; фахівець з історії Італії та російського зарубіжжя в Італії.

Див. також 
 Камолов

Примітки